Burnier ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Burnier (1906–1990), Schweizer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Louis Burnier (1795–1873), Schweizer evangelischer Geistlicher und Schulreformer
 Marie-France Vouilloz Burnier (* 1957), Schweizer Historikerin
 Michel-Antoine Burnier (1942–2013), französischer Journalist und Autor
 Radha Burnier (1923–2013), indische Freimaurerin, Theosophin und Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft Adyar (Adyar-TG)
 Raymond Burnier (1912–1968), schweizerischer Fotograf
 Richard Burnier (1826–1884), in Düsseldorf tätiger niederländischer Landschaftsmaler

Burnier ist das Pseudonym von:

 Andreas Burnier (Catharina Irma Dessaur; 1931–2002), niederländische Schriftstellerin und Kriminologin